Bromo-DragonFLY, известный также как ABDF или «Placid» — психоделик, психоактивное вещевство из группы фенилэтиламинов (бензодифуранов). Bromo-DragonFLY является очень мощным галлюциногеном, лишь незначительно уступая по силе LSD при приёме его в нормальной дозировке в пределах от 200 мкг до 800 мкг, и отличается экстремально большой длительностью действия, вплоть до нескольких дней. Bromo-DragonFLY явно запрещён только в Швеции и Дании, также его можно считать аналогом контролируемых для распространения веществ по законам о наркотиках США и Австралии. Bromo-DragonFLY имеет стереоцентр. Более активным стереомером является R-(-)-bromo-DragonFLY. Химический синтез вещества довольно сложен и поэтому не может быть произведён в кустарных условиях. Производится в химических лабораториях и распространяется через интернет-магазины под видом экспериментального химического вещества, не предназначенного для внутреннего употребления.

История 
Bromo-DragonFLY был впервые синтезирован Мэтью А. Паркером из лаборатории  в 1998 году. Изучение молекулы DOB и её модификации привели к созданию трёх групп психоактивных веществ — «flies» (мухи), «dragonflies» (стрекозы) и «butterflies» (бабочки). Замена Br на CF3 в молекуле Bromo-DragonFLY, уменьшает его активность в 2 раза, а замена брома на водород даёт соединение по психотомиметической активности сравнимое с DOB.

Фармакология 
Галлюциногенный эффект Bromo-DragonFLY объясняется его агонистической активностью  на 5-HT2A-рецептор из группы серотониновых рецепторов. Bromo-DragonFLY также характеризуется высокой степенью связываемости с рецепторами 5-HT2B и 5-HT2C, и наиболее точно может быть описан как неселективный агонист 5-HT2, в два раза более активен по отношению к 5-HT2C рецептору, нежели к 5-HT2A, а также в пять раз более активен по отношению к 5-HT2A по сравнению с 5-HT2B.

Дозировка 
Типичная дозировка Bromo-DragonFLY не известна, тем не менее известно что она варьируется в пределах от 500 мкг до 1 мг. Bromo-DragonFLY примерно в 300 раз более активен, нежели мескалин, что составляет 1/5 от активности LSD. Наиболее часто распространяется в форме блоттеров (сленговое название — «марки») как и LSD, что может привести к ошибочному употреблению данного вещества. Bromo-DragonFLY имеет гораздо более длительное время действия, которое может достигать 2-3 дней после разового употребления большой дозы, с последующим плавным спадом эффектов в течение 6 часов после окончания действия вещества.

Эффекты 
Bromo-DragonFLY имеет ярко выраженный амфетаминовый психостимулирующий эффект, вызывает эйфорию, ощущение онемения рук и ног, ярко выраженные зрительные галлюцинации, изменённое состояние сознания, повышение ассоциативного мышления, потеря аппетита, искажения восприятия мира, ослабление эго.

Первые признаки наступления действия вещества появляются через 3 часа после употребления, начало плато — через 5 часов, которое продолжается 10-12 часов, с последующем мягким спадом на протяжении 6-36 часов.

Практически все люди, употреблявшие Bromo-DragonFLY, заявляют о большой длительности его действия и отмечают факт невозможности заснуть до окончания его действия.

Возможные негативные эффекты: кратковременные провалы в памяти, мышечная ригидность, разрушение («смерть») эго, бэд трип, психологический кризис, формирование психозов, флешбэки.

К физиологическим негативным эффектам стоит отнести вазоконстрикцию, вызванную воздействием вещества на серотониновые рецепторы мозга, которая может привести при неблагоприятном исходе (передозировка или наличие других предрасполагающих факторов) к развитию цианоза кожных покровов, некрозу и гангрене конечностей.

Токсичность 
Токсичность Bromo-DragonFLY для человека можно охарактеризовать как достаточно высокую при употреблении превышающей терапевтическую дозу. На данный момент зафиксировано по крайней мере пять смертей связанных с употреблением данного вещества в Норвегии, Швеции,
Дании
и в США.
Лабораторные исследования, проведённые в октябре 2009 года показали, что партия Bromo-DragonFLY распространялась под видом другого вещества — 2C-B-FLY (из-за ошибки при синтезе вещества в лаборатории, которая была не замечена при спектроскопии, так как спектры веществ похожи), которое приблизительно в 20 раз менее активно при той же дозировке (по весу), нежели Bromo-DragonFLY. Эта ошибка, судя по всему, как раз и привела к нескольким летальным передозировкам и дополнительным госпитализациям. Протестированная партия наркотика, помимо прочего, содержала значительное количество синтетических примесей, которые также внесли свой вклад в токсичность препарата.

Гражданин Швеции потерял часть ступни на ноге и пальцы на руке в результате ампутации после сильной передозировки. Длительная вазоконстрикция привела к последующему развитию некроза и гангрены, которая продолжалась на протяжении нескольких недель после случившейся передозировки. Зафиксировано несколько аналогичных случаев развития периферической вазоконстрикции с аналогичным развитием как и при передозировке DOB. Проводимая терапия  имела ограниченную эффективность.

Употребление Bromo-DradonFLY может привести к наступлению психоделических кризисов — бэд трипов. Зафиксирован случай употребления Bromo-DradonFLY в Англии в 2008 году, когда попадание рвотных масс в верхние дыхательные пути привело к угрожающей жизни асфиксии.

3 октября 2009 года 22-летний житель Дании (он же продавец вещества) умер в результате употребления 18 мг Bromo-dragonFLY. Его друг описывает трип следующим образом:

Это было похоже на то, как будто меня протащили сквозь Ад и вернули обратно. Несколько раз. Это был самый ужасный трип. Он продолжался вечно.

Легальный статус

Швеция 
Bromo-DragonFLY классифицирован как «вещество опасное для жизни» в Швеции 15 июля 2007 года, наложен запрет на продажу и производство.

Дания 
5 декабря 2007 года Bromo-DragonFLY запрещён в Дании. Вещество было объявлено незаконным министром здравоохранения Дании Яковом Экселем Нельсоном. На данный момент классифицируется как опасный наркотик и его производство, импорт, хранение и употребление строго запрещены. Любые лица, нарушившие запрет, подлежат преследованию согласно законодательству страны.

Норвегия 
На данный момент в Норвегии Bromo-DragonFLY не включён в список наркотических веществ, но запрещён директивными законами представителей государственной власти., поэтому приравнивается к наркотическим веществам в соответствии с норвежским законодательством.

Румыния 
Bromo-DragonFLY внесён в список наркотических веществ в соответствии с законом 143/2000 от 10 февраля 2010 года.

Россия 
По состоянию на август 2011 года Bromo-DragonFLY не внесён в список наркотических средств и психотропных препаратов. Однако рассматривается как аналог амфетамина.

См. также 
 2C-B
 DOB
 2C-B-FLY
 PiHKAL
 5-HT2A рецептор

Примечания

Литература 

 'A novel (benzodifuranyl)aminoalkane with extremely potent activity at the 5-HT2A receptor' J. Med. Chem. 41(26): 5148-5149
 'Enantiospecific synthesis and pharmacological evaluation of a series of super-potent, conformationally restricted 5-HT2A/2C receptor agonists' by J. J. Chambers, D. M. Kurrasch-Orbaugh, M. A. Parker, and D. E. Nichols in J. Med. Chem. 44(6): 1003—1010 (2001) DOI: 10.1021/jm000491y
 Bromo-dragonfly — livsfarlig missbruksdrog
 Per, 35, blev stympad av dodsdrogen — Vardades i respirator i tio dygn efter att ha tagit Bromo-Dragonfly

Ссылки 
 Erowid Bromo-Dragonfly vault

Психоделики
Амфетамины
Препараты и действующие вещества, не зарегистрированные в России как лекарственные средства
Соединения азота по алфавиту